

Nom de famille 

 , nom de famille porté notamment par :
  (1807-1881), homme politique français.
 Benjamin Valz (1787-1867), astronome français.
  (1957-2010), dramaturge, cinéaste et acteur guyanais.
 Jean Valz (1746-1794), homme politique français, père de Benjamin Valz.

Toponymie 

 Valz-sous-Châteauneuf, commune française.

Autres 

 le prix Valz, prix décerné par l'Académie française des sciences de 1877 à 1970 pour honorer les progrès de l'astronomie